persone
Alessandro Dal Lago
Manuela Dal Lago
Stefano Dal Lago

altro
Palasport Dal Lago